Danilia octaviana är en snäckart som först beskrevs av Cantraine 1835.  Danilia octaviana ingår i släktet Danilia och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
octaviana